Bajewo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Bajewo (Region Altai), in der Region Altai
 Bajewo (Mordwinien, Ardatow), in der Republik Mordwinien, Rajon Ardatow
 Bajewo (Mordwinien, Itschalki), in der Republik Mordwinien, Rajon Itschalki
 Bajewo (Mordwinien, Tenguschewo), in der Republik Mordwinien, Rajon Tenguschewo
 Bajewo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Bajewo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Bajewo (Twer, Sapadnaja Dwina), in der Oblast Twer, Rajon Sapadnaja Dwina, Landgemeinde Sapadnaja Dwina
 Bajewo (Twer, Scharapowo), in der Oblast Twer, Rajon Sapadnaja Dwina, Landgemeinde Scharapowo